Пако Серибе (; ) — ботсванский легкоатлет, специалист по бегу на короткие дистанции. Выступает за сборную Ботсваны по лёгкой атлетике с 2007 года, чемпион Африки, рекордсмен страны, участник многих крупных международных соревнований.

Биография 
Пако Серибе родился 7 апреля 1991 года в городе Габороне, Ботсвана.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международной арене в сезоне 2007 года, когда вошёл в состав ботсванской национальной сборной и побывал на чемпионате Африки среди юниоров в Уагадугу, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в беге на 400 метров. В той же дисциплине стартовал на юношеском чемпионате мира в Остраве, но здесь сумел дойти лишь до стадии полуфиналов.

В 2008 году выступил в эстафете 4 × 400 метров на юниорском мировом первенстве в Быдгоще.

На африканском юниорском первенстве 2009 года в Бамбусе одержал победу в беге на 400 метров и стал бронзовым призёром в эстафете 4 × 400 метров.

Начиная с 2010 года выступал на взрослом уровне, в частности в этом сезоне стартовал в эстафете 4 × 400 метров на чемпионате мира в помещении в Дохе и на чемпионате Африки в Найроби, где выиграл серебряную медаль, уступив в финале только команде из Кении. Отметился выступлением и на юниорском мировом первенстве в Монктоне, став седьмым в эстафете и восьмым в индивидуальном беге на 400 метров.

В 2011 году участвовал в чемпионате мира в Тэгу, стартовал на дистанции 400 метров, но не смог пройти дальше предварительного квалификационного этапа. В той же дисциплине финишировал восьмым на Всеафриканских играх в Мапуту.

В 2012 году принял участие в мировом первенстве в помещении в Стамбуле и в африканском первенстве в Порто-Ново.

На чемпионате мира 2013 года в Москве выступал эстафете 4 × 400 метров.

В 2014 году в беге на 400 метров дошёл до полуфинала на Играх Содружества в Глазго и был шестым на чемпионате Африки в Марракеше. В Марракеше вместе со своими соотечественниками также победил в программе эстафеты 4 × 400 метров.

На Африканских играх 2015 года в Браззавиле дошёл до полуфинала в беге на 200 метров и показал пятый результат в эстафете 4 × 100 метров.

Принимал участие в Играх Содружества 2018 года в Голд-Косте, стартовал в беге на 200 метров, но на предварительном квалификационном этапе сошёл с дистанции и не показал никакого результата.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Ботсваны
Чемпионы Африки по лёгкой атлетике